Pabst steht für:
 Pabst (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Speibecken, in der Burschensprache von Studentenverbindungen
 Pabst Brewing Company, Brauerei in San Antonio, Texas
Pabst (Band), eine deutsche Indie-Rock-Band aus Berlin

Siehe auch:
 Papst (Begriffsklärung)
 Bapst
 Babst